

Компанії 
 Remington Arms Company — американський виробник зброї.

Населені пункти

Ремінгтон — місто, штат Індіана
 Ремінгтон — місто, штат Вірджинія
 Ремінгтон — місто, штат Вісконсин
 Ремінгтон — переписна місцевість, штат Огайо